Головная ГЭС:
 Головная ГЭС (Россия) — одна из гидроэлектростанций, входящих в комплекс Зарамагских ГЭС
 Головная ГЭС (Таджикистан) — гидроэлектростанция, входящая в Вахшский каскад ГЭС